Southampton, ciutat del sud d'Anglaterra.
 Illa Southampton, illa àrtica del Canadà a l'entrada de la badia de Hudson.
 Southampton (Massachusetts)
 Southampton (Nova York)
 Southampton Football Club, club de futbol anglès de la ciutat de Southampton.
 Southampton Dock, cançó del grup britànic Pink Floyd.
 Complot de Southampton, conspiració del 1415 contra el rei Enric V d'Anglaterra.